

Codici 
 TOL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Toledo Express di Toledo (Ohio) (Stati Uniti)
 tol – codice ISO 639-3 della lingua tolowa

Geografia 
 Tol – una delle Isole Caroline (Micronesia)

Persone 
 Claes Tol – pittore olandese
 Dick Tol – calciatore olandese
 Pier Tol – calciatore olandese
 Sonja Tol – schermitrice olandese